Slovo manus či Manus může označovat:

 latinsky ruka
 manus (římské právo) – právní moc manžela nad manželkou ve starověkém Římě
 Manus (provincie) – jedna z provincií Papuy Nové Guineje
 Manus (ostrov) – největší ostrov Admiralitních ostrovů v této provincii

 příjmení
 Max Manus – norský odbojář